Theissen ist ein patronymisch gebildeter Familienname mit der Bedeutung Sohn des Matthias und der Familienname folgender Personen:

 Alois Theissen (1899–1961), katholischer Geistlicher und NS-Opfer
 Bennett Theissen (* 1953), US-amerikanischer Schriftsteller und Schauspieler
 Ferdinand Theissen (1877–1919), deutscher Pilzkundler
 Hilton Theissen (* 1974), Musiker
 Horst Theissen (1938–2020), deutscher Frauenarzt, Angeklagter im Memminger Prozess
 Mario Theissen (* 1952), deutscher Manager
 Paul Theissen (Maler) (1915–1994), deutscher Maler
 Paul Theissen (* 1937), deutscher Pianist, Dirigent und Chorleiter
 Rudi Theissen (1926–2010), deutscher Radrennfahrer
 Siegfried Theissen (* 1940), belgischer Germanist und Sprachwissenschaftler

Siehe auch:
 Theißen (Begriffsklärung)
 Theisen
 Johannes Teyssen, wurde im Mai 2010 CEO von E.ON
 Thijssen